Pârâul Adânc se poate referi la:

 Pârâul Adânc - afluent al Pârâului Mic
 Pârâul Adânc - afluent al Râului Turia